Григорьевская:

 Григорьевская — деревня в Верхнетоемском районе Архангельской области.
 Григорьевская — деревня в Красноборском районе Архангельской области.
 Григорьевская — деревня в Ленском районе Архангельской области.
 Григорьевская — деревня в Няндомском районе Архангельской области.
 Григорьевская — деревня в Бабаевском районе Вологодский области.
 Григорьевская — деревня в Тарногском районе Вологодской области.
 Григорьевская — станица в Северском районе Краснодарского края.
 Григорьевская — ж/д станция с посёлком при ней в Нытвенском районе Пермского края.

См. также 
 Григорьевская волость